Hieronder een lijst met (bijna) alle huidige en voormalige spoorwegstations in Indonesië. Alle spoorwegstations zijn eigendom van Kereta Api Indonesia (KAI) en Directoraat-Generaal van de Spoorwegen van het Ministerie van Verkeers.

Tussen haakjes staat, voor zover bekend, de oude naamgeving en daarachter de telegrafische afkorting. Voormalige stations zijn cursief aangegeven.

Afkortingen 
In de lijst staat tussen haakjes de telegrafische afkortingen van de stationsnamen. Het afkortingen zijn te vinden in de dienstregelingen en kaartjes uitgegeven door KAI. De afkortingen wordt ook weergegeven in de meeste kaartjes-apps zoals KAI Access.

A

B

C

D

G 
 Galang Glg
 Gambir (Weltevreden) Gmr
 Gambringan Gbn
 Gandasoli Gds
 Gandrungmangun Gdm
 Gang Sentiong Gst
 Garahan Gn
 Garum Grm
 Garuntang Gr
 Garut Grt
 Gawok Gw
 Station Gedangan (Midden-Java) Gn
 Station Gedangan (Oost-Java) Gdg
 Gedebage Gdb
 Gembong Geb
 Geneng Gg
 Genuk Gnk
 Giham Ghm
 Gilas Gls 
 Glenmore Glm
 Glumbang Glb
 Godong Gog
 Gogodalem Ggd
 Gombong Gb
 Gondangdia Gdd
 Gondanglegi Gdl
 Goprak Gpk
 Grati Gi
 Gresik Gs
 Grobogan Gbg
 Grompol Gp
 Grujugan Grj
 Gubug Gub
 Gumilir Gm
 Gumukmas
 Gundih Gd
 Gununggangsir Gng
 Gunungmegang Gnm
 Gurah Gu

H 
 Hajipemanggilan Hjp
 Haurgeulis Hgl
 Hengelo

I 
 Ijo Ij
 Indarung
 Indihiang Ih
 Indramayu Im
 Indro Ido

J 
 Jakarta Gudang Jakg 
 Jakarta Kota Jakk
 Jambai Jbi
 Jamblang Jbg
 Jambon Jbn
 Jambu Jmb
 Japanan Jpn
 Jati Ji
 Jatibarang Jtb 
 Jatinegara (vroeger Meester Cornelis) Jng 
 Jatirogo Jtg 
 Jatiroto Jtr 
 Jatiwangi Jwg
 Jayakarta Jyk 
 Jember Jr
 Jemursari
 Jenar Jn
 Jepon Jon
 Jerakah Jrk
 Jeruklegi Jrl
 Jetis Js
 Jombang Jg
 Jombang Kota Jgk
 Juana Ja
 Juanda Ju

K 
 Kacang Kcn
 Kadipaten Kad
 Kadokangabus Kab
 Kadukacang Kdk
 Kalasan Kls
 Kalibalangan Kag
 Kalibaru Kbr
 Kalibodri Kbd
 Kalimas Klm
 Kalioso Ko
 Kalipucung Klc
 Kalisat Klt
 Kalisetail Kls
 Kalitidu Kit
 Kaliwedi Klw
 Kaliwungu Kln
 Kamal Kml
 Kambangan Kbg
 Kampung Bandan Kpb
 Kampungbaru Kmu
 Kandangampat Kdp
 Kandangan Kda
 Kanigoro Kno
 Kapas Kps
 Kapuan Kpa
 Karanganyar Ka
 Karangantu Kra
 Karangenda Ked
 Karangjati Kgt
 Karanggandul Kgd
 Karangkandri Kkd
 Karangpilang Kap
 Karangpucung Knp
 Karangsari (West-Java)
 Karangsari (Midden-Java) Krr
 Karangsono Kso
 Karangsuwung Krw
 Karangtalun I Kun
 Karangtalun II Krl
 Karang Tengah Ke
 Karawang Kw
 Kartasura Ksr
 Kasiyamlor Kyr
 Kasugihan Kh
 Kawunganten Kwg
 Kayutanam Ktn
 Kebayoran Kby
 Kebasen Kbs
 Kebonromo Kro
 Kebumen Km
 Kedinding Kdn
 Kediri Kd
 Kedundang Kdg
 Kedungbanteng Kdb
 Kedungdung Kdu
 Kedungjati Kej
 Kedunggalar Kg
 Kedunggedeh Kdh
 Kedungpring Kei
 Kemayoran Kmo
 Kemijen Kme
 Kemiri Kmr
 Kemrajen Kj
 Kendal Kl
 Kendalpayak Kdy
 Kencong Knc
 Kepanjen Kpn
 Kertapati Kpt
 Kertasemaya Ktm
 Kertomenanggal
 Kertosono Kts
 Kesamben Ksb
 Ketandan Ket
 Ketanggungan Kgg
 Ketanggungan Barat Kgb
 Ketapang Ktp
 Kiaracondong Kac
 Kisaran Kis
 Klakah Kk
 Klampok Klp
 Klari Kli
 Klaten Kt
 Klender Kld
 Klender Baru
 Kosambi Kos
 Kotabaru Kob
 Kotabumi Kb
 Kotapadang Kop
 Kotok Ktk
 Kradenan Knn
 Kraksaan Kr
 Kramat Kmt
 Kranji Kri
 Kras Krs
 Kraton Kn
 Krengseng Kns
 Krenceng Ken
 Kretek Krt
 Krian Krn
 Krikilan Kkl
 Kroya Kya
 Kruwul Kru
 Kuala Begumit Kug
 Kubukarambia Kkr
 Kudus Kud
 Kunduran Kdr
 Kuraitaji Ki
 Kuripan Krp
 Kutoarjo Kta
 Kutowinangun Kwn
 Kuwu Ku
 Kwanyar Kwr

L 
 Labang Lab
 Labruk Lbk
 Labuan Lbn
 Labuhan Lbu
 Labuanratu Lar
 Lahat Lt
 Laju Lj
 Lamongan Lmg
 Lampegan Lp
 Langen Ln
 Larangan (naar Smt) Lr
 Larangan (naar Pwt) Lra
 Lasem Ls
 Lautador Ltd
 Lawang Lw
 Lebak Jero Lbj
 Lebeng Lbg
 Leces Lec
 Ledokombo Ldo
 Legok Lgk
 Leles Le
 Lemahabang Lmb
 Lembak Leb
 Lempuyangan Lpn
 Lenteng Agung Lna
 Lidahtanah Ldt
 Limapuluh Lmp
 Limaumanis 
 Lingga Lga
 Linggapura Lg
 Losari Los
 Lubuk Alung La
 Lubuklinggau Llg
 Lubukpakam Lbp
 Lubukrukam Lrm
 Lumajang Lm
 Luwung Lwg

M 
 Madiun Mn
 Madung Mdg
 Maja Mj
 Maguwo Mgw
 Malang (Malang Kotabaru) Ml
 Malang Jagalan Mlj
 Malang Kotalama Mlk
 Malasan Mls
 Mandiraja Mrj
 Mangga Besar Mgb 
 Manggarai Mri
 Mangkang Mkg
 Mangli Mi
 Manonjaya Mnj
 Mantingan Mnt
 Maos Ma
 Marbau Mbu
 Margasari
 Margorejo
 Martapura Mp
 Masaran Msr
 Maseng Msg
 Maswati Msi
 Mayong My
 Medan Mdn
 Medan Pasar Mdp
 Meluwung Mlw
 Membang Muda Mbm
 Menes Mns
 Merak Mer
 Mesigit Mst
 Minggiran Mgn
 Mlilir Mil
 Modung Mdg
 Mojokerto Mr
 Mojosari Mjs
 Montelan Mtl
 Mrawan Mnw
 Muaraenim Me
 Muaragula Mrl
 Muara Kalaban Mkb
 Muarasaling Msl
 Muaro Mro

N 
 Nagreg Ng
 Nagkaan Nkn
 Naras Nrs
 Natar Ntr
 Negararatu Nrr
 Negeriagung Ngn
 Ngabean Nbn
 Ngadiluwih Ndl
 Ngagel
 Ngaloran Nlr
 Ngandang
 Nganjuk Nj
 Ngawen Na
 Ngebruk Nb
 Ngimbang Nbg
 Ngrombo Nbo
 Ngujang Njg
 Ngunut Nt
 Nguntoronadi Ntn
 Niru Nru
 Notog Ntg

P 
 Pabuaran Pab
 Padaherang Pah
 Padalarang Pdl
 Padang Pd
 Padanghalaban Pha
 Padangluar Pdr
 Padangpanjang Pp
 Padas Pds
 Pagergunung Pgg
 Pagerwojo
 Pagotan Pgo
 Pakisaji Psi
 Palang Pag
 Palbapang Plp
 Palmerah Plm
 Palur Pl
 Pamekasan Pm
 Pamingke Pme
 Pamotan Pmt
 Panarukan Pnr
 Pancur Batu Pcb
 Pandeglang Pdg
 Pangandaran Pnd
 Pangkalan Brandan Pbd
 Pangkalan Susu Pgl
 Panimur
 Panjang Pjn
 Panunggalan Pnl
 Papar Ppr
 Pare Pe
 Pariaman Pmn
 Parigi Par
 Paritmalintang Prm
 Paron Pa
 Parung Kuda Prk
 Parung Panjang Prp
 Pasarbantul Pbl
 Pasar Minggu Psm
 Pasarnguter Pnt
 Pasar Senen Pse
 Pasarsore
 Pasar Usang Pru
 Pasirbungur Pas
 Pasirian Psr
 Pasuruan Ps
 Pati Pt
 Patuguran Pat
 Patukan Ptn
 Pauhkambar Pak
 Payakabung Pyk
 Payakumbuh
 Payapinang Pyp
 Pegaden Baru Pgb
 Pekalongan Pk
 Pemalang Pml
 Pengkol Pko
 Penimur Pnm
 Peninjawan Pnw
 Perbaungan Pba
 Perlanaan Pra
 Pesantren (naar Kd)
 Pesantren (naar Tn)
 Pesing Psg
 Petarukan Pta
 Peterongan Ptr
 Petumbukan Ptb
 Pidada Pid
 Plabuan Plb
 Plered Pld
 Ploso Pos
 Plumpang Pmg
 Pohgajih Pgj
 Pondok Cina Poc
 Ponorogo Po
 Porong Pr
 Prabumulih Pbm
 Prajekan Prj
 Prambon Pbn
 Prembun Prb
 Pringkasap Pri
 Probolinggo Pb
 Prupuk Ppk
 Puluaer Pla
 Pulu Brayan Pub
 Purbalingga Pbg
 Purwareja Pwj
 Purwakarta Pwk
 Purwoasri Pwa
 Purwodadi Pw
 Purwokerto Pwt
 Purwokerto Timur Pkt
 Purwonegoro Prw
 Purworejo Pwr
 Purwosari Pws
 Pucuk Pc
 Puluraja Pur

R 
 Rajamandala Rm
 Rajapolah Rjp
 Rajawali Rjw
 Rambipuji Rbp
 Rambutan Rmt
 Rampah Rph
 Randegan Rdn
 Randuagung Rda
 Randublatung Rbg
 Rangkasbitung Rk
 Rancaekek Rck
 Rantauprapat Rap
 Ranuyoso Rn
 Rejosari Rjs
 Rejoso Ro
 Rejotangan Rj
 Rembang Rb
 Rendeh Rh
 Rewulu Rwl

S 
 Sadang Sad
 Saketi Sti
 Salem Slm
 Sampang Spg
 Santang Stg
 Saradan Srd
 Sasaksaat Skt
 Sawah Besar Shb
 Sawahlunto Swl
 Sawotratap
 Saungnaga Sna
 Sedadi Sdi
 Sedayu (naar Dpt) Sea
 Sedayu (naar Yk) Sdy
 Sei Bejangkar Sbj
 Selajambe Slj
 Semarang Poncol Smc
 Semarang Tawang Smt
 Sembung (Bj) Seg
 Sembung (Jg) Smb
 Sempolan Spl
 Semut (lihat Surabaya Kota)
 Sengon Sn
 Sentolo Stl
 Sepancar Spc
 Serang Sg
 Serdang Sdn
 Serpong Srp
 Siantar Sir
 Sicincin Scn
 Sidareja Sdr
 Sidoarjo Sda
 Sidotopo Sdt
 Sikampuh Skp
 Simpang Sig
 Sindanglaut Sdu
 Singkarak Ska
 Singojuruh Sgj
 Singosari Sgs
 Situbondo Sit
 Situngir Siu
 Siwalankerto
 Slahung Slh
 Slawi Slw
 Sleko Sle
 Socah Soc
 Soka Soa
 Sokaraja Sok
 Solo Balapan Slo
 Solo Jebres Sk
 Solo-Kota Sta
 Solok Slk
 Songgom Sgg
 Soreang Srg
 Socah Soc
 Sragen Srg
 Sragi Sri
 Sroyo Syo
 Srono Sro
 Srowot Swt
 Sruweng Srw
 Stabat Sbt
 Sudimara Sdm
 Sudirman (vroeger Dukuh Atas) Dku
 Sukabumi Si
 Sukacinta Sct
 Sukaraja Sua
 Sukatani Sut
 Sukasari Ssr
 Sukodono 
 Sukoharjo Skh
 Sukomoro Skm
 Sukorejo Skj
 Sukowono Skw
 Sulur Sl
 Sumbergempol Sbl
 Sumberlawang Sum
 Sumberpucung Sbp
 Sumberrejo Srj
 Sumbersalak Ssk (ook Halte Sumbersalak)
 Sumberwadung Swd
 Sumlaran Slr
 Sumobito Sbo
 Sumpiuh Sph
 Sungai Lassi Snl
 Sunggal Sun
 Surabaya Gubeng Sgu
 Surabaya Kota ("Semut") Sb
 Surabaya Pasar Turi Sbi
 Suradadi Sd
 Susuhan Ss

T 
 Tabing Tab
 Tagog Apu Tau 
 Talun Tal
 Tamanan Tmn
 Tambak Tbk
 Tambun Tbn
 Tanahabang Thb
 Tandes Tes
 Tanjung (naar Cn) Tgn
 Tanjung (naar Spg) Tjn
 Tanjungbalai Tnb
 Tanjung Barat Tnt
 Tanjungenim Tam
 Tanjungkarang Tnk
 Tanjung Priok Tpk
 Tanjung Pura Tpu
 Tanjungrambang Tjr
 Tanjungrasa Tjs
 Tanjungslamat Tas
 Tangerang Tng
 Tanggul Tgl
 Tanggulangin Tga
 Tanggung Tgg
 Tarahan Thn
 Tarik Trk
 Tasikmalaya Tsm
 Tayu Tay
 Tebet
 Tebingtinggi (naar Llg) Ti
 Tebingtinggi (naar Mdn) Tbi
 Tegal Tg
 Tegineneng Tgi
 Tegowanu Tgw
 Tekung Tku
 Telagasari Tls
 Telang Tla
 Telawa Tw
 Teluk Bayur
 Teluk Dalam Tuk
 Teluk Mengkudu Tkd
 Tempeh Tpe
 Tempuran Tpn
 Temuguruh 
 Tenjo Tej
 Tengor Ten
 Terisi Tis
 Tigagajah Tjh
 Titi Papan Tpp
 Tobo Tbo
 Torjun Trj
 Tuban Tn
 Tulangan Tln
 Tulungagung Ta
 Tulungbuyut Tly
 Tuntang Ttg

U 
 Ujanmas Ujm
 Ujung Uj
 Ujungnegoro Ujn
 Universitas Indonesia UI
 Universitas Pancasila UP

W 
 Wadu Wdu
 Walantaka Wlt
 Walikukun Wk
 Wanaraja Wnr
 Waru Wr
 Waruduwur Wdw
 Warungbandrek Wb
 Wates Wt
 Way Tuba Way
 Weleri Wlr
 Wilangan Wlg
 Wirosari Wrs
 Wlingi Wg
 Wojo Wj
 Wonogiri Wng
 Wonokerto Wn
 Wonokromo Wo
 Wonokromo Kota Wok
 Wonosari Wns
 Wonosobo Ws

Y 
 Yogyakarta ("Tugu") Yk
 Yosowilangun Ywl

Externe links 

 PT Kereta Api Indonesia (Persero)

 
Indonesië
Spoorwegstations